Enrique Chirinos Soto (Arequipa, 4 de mayo de 1930 - Lima, 28 de julio de 2007) fue un abogado, constitucionalista, periodista, escritor y político peruano. Fue congresista de la república, durante el periodo 1995-2000, y diputado en tres periodos. Fue también senador, en el periodo 1985-1990, y congresista constituyente de 1992 hasta 1995.

Biografía 
Hijo de Carlos Chirinos Pacheco (abogado y político arequipeño, que fue diputado del Congreso Constituyente de 1931) y Antonieta Soto Vélez. Descendiente de Andrés Martínez, ilustre magistrado y periodista arequipeño, y de Toribio Pacheco y Rivero, el canciller del Dos de Mayo (1866).

Cursó estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Entre 1950 y 1951, fue profesor de Historia del Perú de cuarto de secundaria del Colegio La Salle de Arequipa.

Carrera periodística 
Colaboró en el diario El Deber de Arequipa, a través del cual se mostró abiertamente hostil a la dictadura de Manuel A. Odría. Durante la Rebelión de Arequipa de 1950, movilizó a los universitarios en apoyo de la huelga de los estudiantes del Colegio Nacional de la Independencia Americana, levantamiento que fue severamente reprimido por las fuerzas del orden (13 de junio de 1950). Fue apresado y compartió celda con Arturo Villegas, su amigo y colega periodístico, siendo ambos liberados al día siguiente; en la noche, Villegas fue abatido de un balazo en la cabeza cuando formaba parte de una comitiva que se proponía dialogar con el alto mando militar, llevando la bandera blanca de parlamentario.

Se dedicó al periodismo, siendo editorialista del diario La Prensa de Lima, desde los años 1950 hasta el cierre del diario en 1983. Al lado de una pléyade de brillantes periodistas, como Juan Zegarra Russo, Luis Rey de Castro, Arturo Salazar Larraín, Patricio Ricketts Rey de Castro, entre otros. Todos ellos formados bajo la dirección de Pedro G. Beltrán.  Destacó por su agudo análisis político, por su prosa impecable y literaria, que complementaba con su amplio conocimiento de historia, derecho constitucional y literatura.

Continuando su lucha contra el odriísmo, en 1955 propuso, junto con otros jóvenes redactores de La Prensa (entre ellos Mario Miglio y Alfonso Grados Bertorini), lanzar un manifiesto en demanda del restablecimiento de la democracia, exigiendo la amnistía general, la derogatoria de la ley de seguridad interior, y la reforma del estatuto de elecciones. Él mismo redactó el manifiesto, que apareció el 20 de julio de 1955. La firmaron diversas personalidades de variada posición política y tuvo gran impacto en la opinión pública. Fue el primer paso que llevó al fin del Ochenio de Manuel Odría.

Vida política

Diputado (1967-1968) 
Fue elegido diputado por Lima en las elecciones complementarias de 1967, por la Coalición APRA-UNO, obteniendo 332 548 votos, cerca del cincuenta por ciento de los sufragios válidos, desplazando así al candidato gobiernista Carlos Cueto Fernandini, de la Alianza AP-DC, que obtuvo 237 759 votos.

Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue deportado a Argentina, luego de consumarse el despojo al diario La Prensa (1974)

Diputado constituyente (1978-1980) 
De vuelta al Perú, ya en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, fue elegido diputado constituyente para la Asamblea Constituyente de 1978-1979, por el APRA.

Diputado (1980-1985) 
En las elecciones generales de 1980, fue reelegido diputado por Arequipa para el periodo 1980-1985. A fines de 1981, suspendió su militancia en el aprismo, en señal de protesta por la reincorporación al partido de Luis Felipe de las Casas, quien se había desempeñado, en Caracas, como embajador del gobierno militar de 1968-1980.

Senador (1985-1990) 
En las elecciones generales de 1985 fue elegido senador en calidad de independiente, ganando la curul con 47 967 votos preferenciales para el periodo 1985-1990.

Apoyo a Vargas Llosa 
En 1989 se sumó al Movimiento Libertad, que aliado con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, conformó el Fredemo, lanzando la candidatura del escritor Mario Vargas Llosa a la presidencia para las elecciones generales de 1990 . En las elecciones, Chirinos Soto postuló al Senado por el Fredemo, sin embargo, no resultó elegido al igual que el candidato presidencial.

Fue nombrado miembro de la Comisión Política del movimiento, y ejerció como asesor y vocero de Vargas Llosa, siendo principalmente requerido para temas jurídicos y constitucionales. Hizo desafortunadas declaraciones sobre el entonces candidato triunfador, Alberto Fujimori, a quien descalificó por ser peruano de primera generación e hijo de japoneses, señalando el hecho que no tuviera ningún antepasado peruano enterrado en suelo patrio. 

Luego del triunfo de Fujimori y de su autogolpe de 1992, Chirinos Soto brindó su apoyo total a Alberto Fujimori, justificándolo con argumentos constitucionales y atacando a sus antiguos correligionarios de Libertad que se mostraban en contra.

Congresista constituyente (1992-1995) 
En las elecciones constituyentes de 1992, fue elegido congresista constituyente por Renovación Nacional para el periodo parlamentario 1992-1995. 

Durante su labor parlamentaria fue vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento y fue en este Congreso en el que se debatió la Constitución Política de 1993, actualmente vigente.

Congresista (1995-2000) 
En las elecciones generales de 1995, fue elegido congresista por Renovación Nacional, partido liderado por Rafael Rey, obteniendo 12 149 votos para el periodo parlamentario 1995-2000. 

En 1997, durante su labor parlamentaria, fue presidente de la Subcomisión Acusadora del Congreso contra los Magistrados del Tribunal Constitucional. Como tal, sustentó el pedido de destitución de tres miembros del Tribunal Constitucional, por supuesta infracción a la Constitución. Este hecho fue interpretado como una represalia contra esos miembros del TC; por haber votado contra la posibilidad de una segunda reelección de Fujimori en el 2000. Al negarse a validar la llamada «interpretación auténtica» de la Constitución.

Última participación en la política 
Luego de culminar su periodo legislativo, Chirinos Soto decidió postular a la reelección para las elecciones generales del 2000 por la alianza electoral Perú 2000. Sin embargo, no resultó reelegido. Desde entonces, decidió retirarse de la política activa para dedicarse al dictado de conferencias y a la investigación histórica y literaria.

Fue condecorado por los Gobiernos de Brasil, Bolivia y España. Recibió la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz.

Controversias

Vladivideo 
En un vladivideo, se puede apreciar a Chirinos Soto reuniéndose con Vladimiro Montesinos en la Sala del SIN donde este le solicita a Montesinos un puesto preferente en la lista parlamentaria de Perú 2000 de Alberto Fujimori. Asimismo, sugiere que prefiere el número 13 argumentando que al haber sido usado antes por Susy Díaz será fácil de recordación.

En 2018, la excongresista Susy Díaz reveló que el fallecido constitucionalista le pidió que se abriera el saco en estado de ebriedad: «Él primero me exigió que me abriera el saco en los Pasos Perdidos. Lo empujé y corrí al hemiciclo».

Fallecimiento 
Falleció el 28 de julio del 2007, a los 77 años, víctima de un paro cardíaco.

Publicaciones 
 Actores en el drama del Perú y del mundo (1961 y 1967).
 Cuenta y balance de las elecciones de 1962. (1962). Editorial ALFA, Lima.
 El Perú frente a junio de 1962 (1962).  Ediciones DEL SOL, Lima.
 Nicolás de Piérola (1964)
 La guerra del Perú y España. Centenario del Combate del 2 de mayo (1966). Talleres Gráficos P. L. Villanueva, S.A. Lima.
 Perú y Ecuador (1968) Talleres Gráficos P. L. Villanueva, S.A. Lima.
 Cien días en campaña (1968) Talleres Gráficos P. L. Villanueva, S.A. Lima.
 Naturaleza-presidencial o parlamentaria de nuestro sistema de gobierno (1968) Fundación Bustamante de la Fuente, Manuel. Arequipa.
 César Vallejo. Poeta cristiano y metafísico (1969). Librería Editorial Juan Mejía Baca, Lima.
 Discursos políticos y parlamentarios (1969). Talleres Gráficos de la Editorial Amauta, Lima.
 El Septenato (1968-1975), en coautoría con Guido Chirinos Lizárez (1977). Talleres Editorial ALFA, Lima.
 Historia de la República (1977, 1982, 1985 y 1991). Historia republicana del Perú, de 1821 hasta la actualidad.
 La nueva constitución al alcance de todos (1980). Editorial Andina, Lima.
 Mis memorias (2005), en cien páginas.

Historia de la República 
Aunque sin ser historiador de oficio, su Historia de la República ha ganado prestigio y concitado el interés de los historiadores, en especial del periodo que empieza en 1930, donde, a decir del mismo autor, tiene como fuente directa el testimonio de los protagonistas, e incluso de él mismo, ya que fue participante, de alguna u otra manera, del acontecer político desde 1948.

La primera edición de la obra data de 1977, en un tomo (Editorial Andina). Luego vino una segunda edición, en 1982, también en un tomo (Editorial Minerva). En 1985 apareció la tercera edición, en dos tomos: I (1821-1930) y II (1930-1985); actualizada y ampliada con numerosos apéndices (AFA Editores Importadores S.A). Y finalmente, la última edición, de 1991, en tres tomos: I (1821-1883); II (1883-1968); y III (1968-1991). Esta es una edición más pulcra en cuanto a formato, impresa en Bogotá (Editorial A.Ch. Editores S.A.).

Genealogía

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Enrique Chirinos Soto: "Sucumbí a la tentación" . Perú 21, 2005.

Alumnado de la Universidad Nacional de San Agustín
Escritores de Perú
Escritores en español del siglo XX
Diputados constituyentes de Perú 1978-1980
Diputados de Perú 1963-1968
Diputados de Perú 1980-1985
Diputados por Arequipa
Historiadores de Perú
Miembros del Partido Aprista Peruano
Senadores de Perú 1985-1990
Congresistas constituyentes de Perú (1992-1995)
Congresistas de Perú 1995-2000
Periodistas de Perú